

Espagne
 Église collégiale Saint-Patrice, Lorca

France
 Église Saint-Patrice de Bayeux
 Église Saint-Patrice de Rouen
 Église Saint-Patrice du Teilleul